Die Abkürzung AAH steht für:
 Advanced Attack Helicopter, ein Programm (1970–1981) der US-Armee, das zum Bau des Kampfhubschraubers Hughes AH-64 Apache führte
 Akute Alkoholbedingte Hepatitis
 Aloha Airlines (ICAO-Code), hawaiische Fluggesellschaft nach dem
 Antifaschistische Aktion Hannover, antifaschistische Gruppe der radikalen Linken aus Hannover
 Association of Art Historians, Verband der Kunsthistoriker in Großbritannien 
 Asterisk at Home, eine Software basierend auf Asterisk, die einen Telefonserver unter Linux darstellt; siehe Asterisk (Telefonanlage)
 Flugplatz Aachen-Merzbrück (IATA-Code)
 Bahnhof Aumühle (DS100-Code)

Aah steht für:
 Aah (Film), indischer Bollywoodfilm mit Raj Kapoor und Nargis in den Hauptrollen
 „Aah! Megamisama“, ein japanisches Manga, dessen englischer Titel Oh! My Goddess lautet

AAH